Beinert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Beinert (1793–1868), Apotheker und Geologe
 Claudia Beinert (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Ellen Beinert, deutsche Organistin 
 Heinz Beinert (1929–2018), deutscher Bildungs- und Pressereferent
 Helmut Beinert (1913–2007), deutsch-US-amerikanischer Biochemiker
 Johannes Beinert (1877–1916), deutscher Heimatforscher und Pädagoge
 Nadja Beinert (* 1978), deutsche Schriftstellerin, Zwillingsschwester von Claudia Beinert
 Paul Beinert (1893–1962), deutscher Opernsänger

Siehe auch:
 Beinert-Matrix, Schriftklassifikationsmodell für das Electronic Publishing
 Beinart